Die Prophezeiungen von Celestine bezeichnet:

 Die Prophezeiungen von Celestine (Roman), Roman von James Redfield (1993)
 Die Prophezeiungen von Celestine (Film), US-amerikanischer Abenteuerfilm von James Redfield (2006)